Esquerra Radical Socialista, partit polític històric d'Espanya
 Exèrcit de Resistència del Senyor, milícia armada d'Uganda
 European Respiratory Society, associació professional de pneumologia d'Europa
 Economic Research Service, servei d'informació i recerca del Departament d'Agricultura dels Estats Units
 Elektroprivreda Republike Srpske, companyia proveïdora d'energia de la República Sèrbia, a Bòsnia i Hercegovina
 ERS Railways (de l'acrònim en anglès European Rail Shuttle), companyia ferroviària privada dels Països Baixos
 European Remote-sensing Satellite, programa de satèl·lits d'observació terrestre llançat per l'Agència Espacial Europea
 Earth Resources Satellite, família de satèl·lits artificials llançats per les Forces Aèries dels Estats Units d'Amèrica
 Especificació de requisits de software, normativa de l'IEEE per a l'anàlisi de requisits de programari
 Avaya ERS 8600 (de l'acrònim en anglès Ethernet Routing Switch), maquinari modular per al treball en xarxa fabricat per Avaya
 Reflector el·lipsoïdal (del seu nom en anglès Ellipsoidal Reflector Spotlight), element d'il·luminació amb reflector en forma d'el·lipsoide
 ERS també és el codi IATA de l'Aeroport Eros, aeroport que serveix la ciutat de Windhoek, a Namibia
 ers també és el codi ISO 639-3 de l'ersu, llengua parlada a Sichuan, a la Xina